Эрзинский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации. Административный центр — село Эрзин, находящееся в 170 км к югу от Кызыла (216 км по автодорогам).

География 
Эрзинский кожуун граничит на западе и северо-западе — с Тес-Хемским, на севере — с Каа-Хемским, на северо-востоке — с Тере-Хольским кожуунами, на юго-востоке и юге — с аймаком Увс Монголии.

По территории кожууна протекает река Тес-Хем и её правый приток Эрзин, на котором расположен центр кожууна Эрзин. На юго-западе кожууна расположено крупное пресное озеро Торе-Холь.

На территории кожууна расположена часть биосферного заповедника «Убсунурская котловина». Убсунурская котловина — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

На западе кожууна находится урочище Тугай-Бажи, представляющее собой оазис в степной местности. Тугай-Бажи образован разливом реки Нарийн-Гол, проходящей по границе Тывы и Монголии.

Эрзинский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

Есть интересные места, куда приезжают туристы:
 гора Кежеге;
 Улуг-Хорум;
 озеро Торе-Холь (тув. Төре-Хөл).

История 
1 ноября 2011 года Эрзинский кожуун стал первым в Туве, введшим сухой закон.

Население

Территориальное устройство 
В Эрзинском кожууне 6 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Эрзинском кожууне шесть населённых пунктов

Транспорт 
По территории кожууна проходит федеральная автомагистраль  «Енисей».

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте Государственной службы занятости населения Республики Тыва
 Программа развития Эрзинского кожууна